Jacques Parrot-Lagarenne (Paris,  - Mort pour la France, à Lironville, (54), ) est un officier français. Il est l'oncle maternel de Guy Raïssac (1912-1982), magistrat à la Haute Cour de Justice, et auteur d'une biographie remarquée de Maxime Weygand (1867-1965).

Biographie 
Jacques Parrot-Lagarenne est un officier français, saint-cyrien de la promotion De la Croix du Drapeau 1913-1914, qui reçoit le baptême le . C'est en cette occasion qu'a été prêté le serment de 1914, initié par Jean Allard-Méeus (1891-1914), au cours duquel les tout jeunes Saint-Cyriens auraient fait le serment de monter en ligne en gants blancs et avec leurs casoars.

Son neveu Guy Raïssac, membre de la Haute Cour de justice lui dédie la biographie qu'il consacre au général Maxime Weygand.

Jacques Parrot-Lagarenne, officier du  d'infanterie, trouve la mort au champ d'honneur, le .

Citation

Hommage 
Jacques Parrot-Lagarenne figure au tableau d'Honneur de la Grande Guerre de l'Illustration.

Inhumé à la nécropole nationale de Noviant-aux-Prés (54), tombe 2155.

Décoration 
  Légion d'honneur : Chevalier le

Notes et références 

Naissance en octobre 1893
Décès en septembre 1914
Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Mort pour la France
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Décès à 20 ans